Dionysios nebo Dionýsios, někdy též Dionýsius (latinsky Dionysius a česky Diviš) je řecké jméno různých osob:

 Dionýsius (papež) – papež a světec 3. století

 Dionysios Areopagita – novozákonní postava, soudce na Areopagu
 Dionýsios Alexandrijský († 265) – teolog a biskup v Alexandrii
 Dionysius Exiguus (kolem 500) – dácký mnich, autor křesťanského letopočtu
 Dionýsios z Halikarnassu – řecký učenec 1. století
 Dionysios Kasdaglis (1872–1931) – řecko-egyptský tenista
 Dionysios Pseudo-Areopagita – křesťanský mystik a teolog začátku 6. století, mylně ztotožněný s D. Areopagitou
 Dionýsios Petosarápis (2. stol. př. n. l.) – egyptský hodnostář na ptolemaiovském dvoře
 Dionysios Solomos (1798–1854) – řecký básník, autor řecké hymny
 Dionýsios I. ze Syrakus (430–365 př. n. l.) – syrakuský tyran

 Svatý Diviš (3. stol.) – patron Saint-Denis a francouzské monarchie

Související články 
 Diviš

Mužská jména řeckého původu